Dąbek peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Dąbek, village du powiat de Mława, 
 Dąbek, village de la gmina de Czerwin 
 Dąbek, village de la gmina de Troszyn
dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Dąbek, village 
dans la voïvodie de Silésie
 Dąbek, village du powiat de Częstochowa